Francisco da Herrera (de oude), een Spaanse kunstschilder
Francisco da Herrera (de jonge), een Spaanse kunstschilder en architect